Příjmení Chlumecký nosí více osobností:

 Adam Chlumecký (1854–1938) – český básník a prozaik
 Jaroslav Chlumecký (* 1938) – český fotbalista
 Johann von Chlumecký (1834–1924) – rakouský státní úředník a politik, předlitavský ministr zemědělství a obchodu
 Martin Chlumecký (* 1997) – český fotbalista
 Miroslav Chlumecký (1878–1957) – český železniční projektant
 Petr rytíř Chlumecký (1826–1863) – moravský historik píšící česky a německy, bratr Johanna
 Václav Chlumecký (1861–1944) – československý politik

Související články 
 Chlumec